Bira Dembélé, Frans voetballer;
Ousmane Dembélé, Frans voetballer;
Harouna Dembélé, Burkinees slagwerker;
Siramana Dembélé, Frans voetballer;
 Denis Dembele, Ivoriaanse voetbalscheidsrechter;

Zie ook 
Moussa Dembélé